Мокроноге могу бити:

 Мокроноге (Дрвар), насељено мјесто у општини Дрвар, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мокроноге (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград (раније општина Дувно), Федерација Босне и Херцеговине, БиХ